Толстолуцкий — русская фамилия.

Известные носители:

Мужчины 
 Толстолуцкий, Григорий Григорьевич (1914—2006) — начальник связи ВМФ СССР, Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный машиностроитель РСФСР, инженер-вице-адмирал.
 Толстолуцкий, Сергей Аркадьевич (1951 г.р.) — 3-кратный чемпион СССР и 16-кратный чемпион России по автогонкам